Juba (Zuid-Soedan), de hoofdstad van Zuid-Soedan
 Jubaland, een regio in zuidwest Somalië
 Juba (Somalië), een semionafhankelijke staat in het gebied van Somalië
 Jubba, een rivier in Oost-Afrika
 Juba (Estland), een dorp in de Estische gemeente Võru vald
 Juba I, Numidische koning ca. 85-46 v.Chr.
 Juba II, Numidische koning 52 v.Chr. tot 23 na Chr.
 Juba (dans), een Afro-Amerikaanse dans
 Juba (geslacht), een geslacht van cicaden